Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2001 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 27 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Wayne Black et Kevin Ullyett qui remportent respectivement leur  et  ATP en double. Pour chacun des deux, c'est le  du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2001
Tennis aux États-Unis en 2001
US Open Double messieurs
Tennis en août 2001
Tennis en septembre 2001